Меморіал Вугара Гашимова 2014 — міжнародний шаховий турнір, присвячений пам'яті азербайджанського шахіста Вугара Гашимова, що проходив з 19 по 30 квітня 2014 року в Шамкірі (Азербайджан).  В рамках меморіалу відбулося два турніри, зокрема: турнір «А» (22 категорія) проводився в два кола за участі 6 шахістів, турнір «Б» (17 категорія) проводився в одне коло за участі 10 шахістів.Переможцем турніру «А» став чинний чемпіон світу Магнус Карлсен, переможцем турніру «Б» став український шахіст Павло Ельянов.

Турнір А 
Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2780,2).

Регламент турніру

Розклад змагань 

• Ігрові дні: 20-24, 26-30 квітня

• Вихідний день: 25 квітня

Початок партій в 13-00 год, останній тур в 11-30 (час Київський)

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 100 000 Євро.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2014 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Турнір Б 
Категорія турніру — XVII (середній рейтинг — 2662,6).

Загальний призовий фонд — 100 000 Євро.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2014 року

Турнірна таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт Меморіалу Вугара Гашимова 2014 
 Меморіал Гашимова на ChessPro.ru  
 Меморіал Вугара Гашимова онлайн на chessdom.com  
 Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2014
Шахи в Азербайджані
Квітень 2014